Klonowa (gemeente)
 Klonowa (Łódź)
 Klonowa (Mazovië)
Zie ook:
 Klonowa Wola